Episode II – EP degli Eiffel 65 del 2000
 Episode II – album dei Safri Duo del 2001